Мо́рра:
 Морра — игра на пальцах, известная с античности.
 Морра — персонаж серии книг Туве Янссон о муми-троллях.

Топонимы 
  — фракция коммуны Читта-ди-Кастелло (Умбрия, Италия).
  — гора в Апеннинах.
  — ручей в Тоскане (Италия).
  — поселение во Фрисландии (Нидерланды).
 Ла-Морра — коммуна в Пьемонте (Италия).
 Морра-Де-Санктис — коммуна в Кампании (Италия).

Персоналии 
  — итальянское аристократическое семейство.
 Альберто Сартори ди Морра (между 1105 и 1110—1187) — более известный как папа римский Григорий VIII.
 Морра, Изабелла ди (ок. 1520—1545 или 1546) — итальянская поэтесса эпохи Возрождения.
 Морра, Марио (род. 1953) — канадский бильярдист.
 Морра ди Лавриано, Роберто (1830—1917) — итальянский государственный и политический деятель, военачальник и дипломат.

См. также 
 Мора (значения)
 Морро (значения)
 Морру (значения)